Огнева, Елена Дмитриевна (род. 1944) — советский и украинский востоковед, буддолог и тибетолог, специалист по иконографии тибетского буддизма. 
 Огнева, Наталья Юрьевна (род. 1976) — русская балерина.